Осма сезона Светског купа у алпском скијању почела је 7. децембра 1973. у Вал д'Изеру у Француској а завршена је 10. марта 1974. у Високим Татрама у Чехословачкој. Победници у укупном поретку су били Пјеро Грос из Италије и Анемари Мозер-Прел из Аустрије.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 21 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 17 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1973.
Алпско скијање у 1974.